

Persone
 Adalberto Bortolotti (1936) – giornalista sportivo italiano
 Angelo Michele Bortolotti (XVII secolo) – maestro di canto
 Cesare Bortolotti (1950-1990) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Cristiana Bortolotti (1938) – ex schermitrice italiana
 Edoardo Bortolotti (1970-1995) – calciatore italiano
 Enea Bortolotti (1896-1942) – matematico
 Ettore Bortolotti (1866-1947) – matematico italiano
 Franca Pieroni Bortolotti (1925-1985) – storica italiana
 Gianfranco Bortolotti (1959) – produttore discografico, architetto e imprenditore italiano
 Giuseppe Bortolotti (1893-1917) – militare italiano
 Giuseppe Bortolotti (1930-2011) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Laura Bortolotti (1960) – ex nuotatrice italiana.
 Laura Bortolotti, nota col nome d'arte di Laura Valente (1963) – cantautrice italiana
 Italo Bortolotti (1933-2007) – pittore e scultore italiano
 Laura Bortolotti (1960) – ex nuotatrice italiana
 Marco Bortolotti (1991) – tennista italiano
 Matteo Bortolotti (1980) – scrittore italiano
 Maurizio Bortolotti (1961) – critico d'arte e curatore italiano
 Mauro Bortolotti (1926-2007) – compositore italiano
 Mirko Bortolotti (1990) – pilota automobilistico italiano
 Nicoletta Bortolotti (1967) – scrittrice italiana
 Pietro Bortolotti (1818-1894) – archeologo (studioso di egittologia e archeologia cristiana)
 Timo Bortolotti, propr. Timoteo Bortolotti (1884-1954) – scultore italiano

Altro
 Trofeo Bortolotti – torneo calcistico amichevole organizzato dalla società Atalanta